Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 2001 listet alle Personen, die im Jahr 2001 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es neunundsiebzig neu gewählte Mitglieder.

Neu gewählte Mitglieder 2001 

*¹ Die Matrikelnummern sowie das genaue Wahldatum der aufgelisteten Akademiemitglieder sind nicht aus dem online gestellten Mitgliederverzeichnis der Akademie ersichtlich

Weblinks 
 Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org
 Wahlordnung der Deutschen Leopoldina Akademie

Liste (Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina)